Árnika (növénynemzetség)
Árnika (keresztnév)